Dustin – nome proprio di persona inglese maschile
Dustin – striscia a fumetti statunitense di Steve Kelley e Jeff Parker
Dustin – comunità non incorporata statunitense nel Nebraska
Dustin – città statunitense in Oklahoma
Dustin the Turkey – pupazzo della televisione irlandese
Dustin the Big Hopper – personaggio del musical Starlight Express